Apium lobatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Apium lobatum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
lobatum